1940/41 was het negende seizoen van de Divizia A en het 29ste kampioenschap van Roemenië. Dit was het laatste kampioenschap voordat de Tweede Wereldoorlog de competitie stillegde. In 1942/43 en 1943/44 waren er wel nog twee officieuze kampioenschappen.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1940/41 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen